Grom:

 Grom — польский переносной зенитно-ракетный комплекс.
 Grom — второй студийный альбом польской блэк/дэт-метал группы Behemoth.